Uniwersytet we Fryburgu (w Szwajcarii) – częstsze znaczenie
 Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu (w Niemczech) – rzadsze znaczenie